Piloto Pardo puede también hacer referencia a:
 Piloto Pardo, cuyo nombre completo es Luis Pardo Villalón; militar chileno.
 Islas Piloto Pardo, islas de las islas Shetland del Sur.
 Paso Piloto Pardo, paso del canal Escape, Chile.
 Piloto Pardo (AP-45), buque antártico de la Armada de Chile.
 Piloto Pardo (OPV-81), patrullero oceánico de la clase OPV-80 de la Armada de Chile.
 Piloto pardo (C. patagonicus), uno de los nombres populares del ave Cinclodes patagonicus.